Onyega – folyó Oroszország Arhangelszki területén
 Onyega – település Oroszország Arhangelszki területén
 Onyega-tó